Die Ausbildung in den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika gehört zu den anspruchsvollsten und effektivsten Wehrausbildungen. Soldaten in den US-Streitkräften werden nach Dienstgrad, Angehörigkeit zu einer der fünf amerikanischen Teilstreitkräfte und nach persönlicher Qualifikation getrennt ausgebildet.

Grundausbildung 

Die Grundausbildung im Militär der Vereinigten Staaten geht nach Teilstreitkräften getrennt vonstatten. Nach Abschluss der Grundausbildung, die bei der Army am kürzesten und bei den Marines am längsten andauert, erhalten alle erfolgreichen Rekruten eine Auszeichnung.

Heer 

Hauptartikel: Grundausbildung in der United States Army

Die Grundausbildung in der United States Army dauert neun Wochen. Die eingezogenen Rekruten werden über fünf verschiedene Ausbildungsstätten verteilt. Nach erfolgreichem Abschluss des Basic Combat Training (BCT) erhalten die Soldaten ihre erste militärische Auszeichnung, die Army Service Ribbon.

Marine 

Hauptartikel: Grundausbildung in der United States Navy

In der Marine der Vereinigten Staaten dauert die Grundausbildung acht Wochen und findet für alle Rekruten zentral auf dem Stützpunkt Naval Station Great Lakes unter der Leitung des Recruit Training Command auf der Naval Station Great Lakes, Illinois, statt. Anders als bei den anderen Streitkräften erhalten erfolgreiche Absolventen keine militärische Auszeichnung, dürfen aber eine Kappe mit der Aufschrift sailor anstatt recruit tragen.

Marineinfanterie 

Hauptartikel: Grundausbildung im United States Marine Corps

Spezialisierung 

Nach Abschluss der Grundausbildung ist für jeden Rekruten ein Spezialisierungslehrgang verpflichtend, der im Durchschnitt ebenso lange dauert wie die Grundausbildung. Diese Lehrgänge, aus denen z. B. Infanteristen, Panzerschützen oder Scharfschützen hervorgehen, ziehen meist eine Beförderung nach sich. Sie werden bei Army und Marines als Military Occupational Specialty (MOS), bei der Navy als Navy Enlisted Classification (NEC) und bei den Luftstreitkräften als Air Force Specialty Code (AFSC) bezeichnet.

Kulturelle Verarbeitung 

Aufgrund der hohen medialen Präsenz des US-Militärs hat v. a. die Grundausbildung Eingang in die westliche Populärkultur gefunden. Die Perspektiven reichen dabei von einer affirmativen Darstellung von militärischer Ausbildung als letzter Gelegenheit gescheiterter Existenzen zu moralischer und sozialer Umkehr (Ein Offizier und Gentleman) bis zur Verdammung als seelische und körperliche Zerstörung idealistischer Rekruten. In Richtung des Letzteren zielt Stanley Kubricks Antikriegsfilm Full Metal Jacket.

Weblinks 

  (engl.)
 Ablauf der Ausbildung in der Navy (engl.)

Ausbildung
Militärische Ausbildung